Larsen är ett efternamn, som är mycket vanligt i Danmark och Norge. Det var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Lars son och motsvarar namnet Larsson i Sverige. Namnet Larsén har annan betoning men förs här tillsammans med Larsen på grund av likheten i skrift. Följande antal personer är registrerade i de nordiska länderna med stavningsvarianterna.
 Larsen: Danmark 117007, Norge 38298, Sverige 3961,, Finland 127
 Larssen: Danmark 121, Norge 1694, Sverige 80, Finland under 4
 Larsén: Danmark 4, Norge uppgift saknas, Sverige 389,, Finland 36

Personer med efternamnet Larsen eller med varianter av detta namn

A
 Aaja Chemnitz Larsen (född 1977), grönländsk politiker
 Absalon Larsen (1871–1957), dansk elektrofysiker
 Aksel Larsen (1897–1972), dansk politiker, kommunist och socialist
 Albert Larsen (1885–1957), dansk-svensk konstnär och grafiker
 Alf Larsen (1885–1967), norsk författare och kulturkritiker
 Alfred Larsen (1863–1950), norsk grosshandlare och seglare
 Alfred Christian Larsen (1840–1914), dansk författare
 Alvilda Larsen (1914–1974), dansk journalist och politiker, kommunist
 Amund B. Larsen (1849–1928), dansk dialektforskare
 Anders Larsen (1870–1949), norsk samisk lärare, författare och journalist
 Andreas Larsen (född 1990), dansk fotbollsmålvakt
 Anna Larssen Bjørner (1875–1955), dansk skådespelare
 Ann-Mari Larsén (född 1920), svensk konstnär
 Anne Margrethe Larsen (född 1950), norsk politiker, representerar Venstre
 Arthur Larsen (1925–2012), amerikansk tennisspelare

B
 Bastian R. Larsen (1856–1919), norsk agronom
 Bent Larsen (1935–2010), dansk schackspelare
 Bernt Erik Larssen (1918–2003), norsk skådespelare
 Birger Larsen (1961–2016), dansk filmregissör och manusförfattare
 Birgitte Larsen (född 1981), norsk skådespelare
 Bjørn Larsen (1931–1993), dansk-svensk konstnär och illustratör
 Britt Karin Larsen (född 1945), norsk poet och romanförfattare
 Buster Larsen (1920–1993), dansk skådespleare

C
 Camma Larsen-Ledet (1915–1991), dansk politiker, socialdemokrat
 Carl Larsen (1886–1962), dansk gymnast
 Carl Anton Larsen (1860–1924), norsk sjökapten och valfångare
 Carl Fredrik Larsen (1830–1909), norsk läkare
 Carlhåkan Larsén (född 1938), svensk kulturjournalist
 Christina Höj Larsen (född 1971), svensk politiker, vänsterpartist
 Christine Larsen (född 1967), kanadensisk konstsimmare
 Claus Larsen-Jensen (född 1953), dansk politiker och författare, socialdemokrat

D
 Dag Larsen (född 1952), norsk författare
 Don Larsen (född 1929), amerikansk basebollspelare

E
 Edvard Larsen (1881–1914), norsk trestegshoppare
 Eirik Verås Larsen (född 1976), norsk kanotist
 Erik Otto Larsen (1931–2008), dansk målare, grafiiker och författare
 Erling Larsen (född 1948), operasångare
 Ernst Larsen (1926–2015), norsk hinderlöpare
 Ester Larsen (född 1936), dansk politiker (venstre)

F
 Frank Tore Larsen (född 1990), norsk rallyförare
 Frans Larsén (1880–1945), svensk altviolinist
 Frederick Niels Larsen, amerikansk mormonledare

G
 Gry Larsen (född 1975), norsk politiker i arbeiderpartiet
 Gunnar Larsén (1915–2005), svensk arkitekt
 Gunnar Larsen, flera personer
 Gunnar Larsen (ingenjör) (1902–1973), dansk regeringsmedlem inder ockupationstiden
 Gunnar Larsen (journalist) (1900–1958), norsk författare och journalist
 Gustaf Anton Larsén (1870–1939), svensk folkskollärare och politiker, socialdemokrat

H
 Hans Larsen-Bjerre (1910–1999), dansk chefredaktör och politiker, socialdemokrat
 Hans Christian Larsen (1870–1955), dansk agronom
 Harry Larsen (1915–1974), dansk roddare
 Helga Larsen (1884–1947), dansk fackföreningsledare och politiker, socialdemokrat
 Helga Larsen (född Christensen) (1891–1938), dansk översättare och sekreterare
 Helge Larsen (1915–2000), dansk rektor och politiker för radikale venstre
 Helge Larsen (arkeolog) (1905–1984), dansk arkeolog och etnograf
 Henning Larsen (1925–2013), dansk arkitekt
 Henry Larsen, flera personer
 Henry Larsen (dansk roddare) (1916–2002)
 Henry Larsen (norsk roddare) (1891–1969)
 Holger Larsen (född 1951), svensk musikforskare

I
 Ib Storm Larsen (1925–1991), dansk roddare
 Ilselil Larsen (född 1934), dansk skådespelare

J
 J. Berkeley Larsen (1889–1979), amerikansk politiker, republikan, viceguvernör i Idaho
 Jacob Larsen (född 1988), dansk roddare
 Jacob Bruun Larsen (född 1998), dansk fotbollsspelare
 Jens Larsen (1807–1874), dansk smed, lekmannapredikant och psalmförfattare
 Jens Stryger Larsen (född 1991), dansk fotbollsspelare
 Johannes Larsen (1867–1961), dansk målare och grafiker
 Johannes Anker Larsen (1874–1957), dansk författare, skådespelare och regissör
 Johannes Ephraim Larsen (1799–1856), dansk rättslärd och politiker
 Jon Larsen, dansk trumslagare
 Jørgen Carlo Larsen (född 1954), dansk skulptör och installationskonstnär
 Jørgen Strand Larsen (född 2000), norsk fotbollsspelare

K
 Kaj Larsen (född 1951), svensk scenograf och produktionsledare
 Karl Larsen (1860–1931), dansk författare
 Kasper Larsen (född 1993), dansk fotbollsspelare
 Kenneth Larsen (född 1982), norsk serieskapare
 Kenneth Brylle Larsen (född 1959), dansk fotbollsspelare
 Kent Larsen (född 1935), svensk dokusåpadeltagare
 Kim Larsen (1945–2018), dansk sångare och låtskrivare
 Kim Larsen (fotbollsspelare) (född 1976), norsk fotbollsspelare
 Knud Larsen (1865–1922), dansk målare
 Kurt Peter Larsen (född 1953), dansk författare

L
 Lars Larsen (född 1970), dansk fotbollsspelare
 Lars Larsen (Munken) (född 1984), norsk-finländsk anarko-primitivistisk poet och aktivist
 Lars Larsen-Ledet (1881–1958), dansk journalist, författare och nykterist
 Lars Andreas Larssen (1935–2014), norsk skådespelare
 Lars Bang Larsen (född 1972), dansk konsthistoriker och utställningskurator
 Lars Peter Larsen (1862–1940), dansk missionär
 Leif Andreas Larsen(1906–1990), norsk militär och krigshjälte, känd som "Shetlands-Larsen"
 Leni Larsen Kaurin (född 1981), norsk fotbollsspelare
 Lisa Larsen (född 1990), svensk längdskidåkare, orienterare och löpare
 Lone Larsen (född 1955), svensk skulptör och bildkonstnär
 Lone Larsen (dirigent) (född 1973), dansk.svensk kördirigent

M
 Mads Mensah Larsen (född 1991), dansk handbollsspelare
 Maria Larsen (1872–1953), svensk bibliotekarie
 Marianne Larsen (född 1951), dansk författare
 Marinus Larsen (1893–1960), dansk politiker, socialdemokrat
 Marit Larsen (född 1983), norsk musiker, sångare och låtskrivare
 Marta Larsén (1898–1975), svensk konstnär och tecknare
 Mette Vestergaard Larsen (född 1975), dansk handbollsspelare
 Monika Larsen Dennis (född 1963), svensk skulptör, foto- och videokonstnär
 Morten Gunnar Larsen (född 1955), norsk ragtime- och jazzpianist

N
 Nanny Larsén-Todsen (1884–1982), svensk operasångerska, dramatisk sopran
 Nella Larsen (1891–1964), amerikansk roman- och novellförfattare
 Nicolai Larsen (född 1991), dansk fotbollsmålvakt
 Niels Bjørn Larsen (1913–2003), dansk dansare, balettmästare och koreograf
 Niels Jakob Larsen (1845–1928), dansk politiker
 Niklas Larsen (född 1997), dansk tävlingscyklist
 Nils Larsen (1888–1937), norsk pianist

O
 Oda Larsen (1886–1920), dansk skådespelare
 Olof Larsén (1907–1998), svensk konstnär
 Oscar Larsen (1863–1939), norsk skådespelare 
 Ossian Larsén (1900–1976), svensk entomolog och zoolog
 Otto Larsen (aktiv 1903), dansk långdistanslöpare

P
 Peter Larsen (1924–1970), dansk gårdsägare och politiker (venstre)
 Per Larssen (1881–1947, norsk mätningstekniker och försäkringsman
 Philip Larsen (född 1989), dansk ishockeyspelare
 Pio Larsen (1928–1982), norsk journalist, redaktör och författare
 Poul-Erik Høyer Larsen (född 1965), dansk badmintonspelare
 Preben Elkjær Larsen (född 1957), dansk fotbollsspelare

R
 Rick Larsen (född 1965), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för staten Washington
 Roald Larsen (1898–1959), norskhastighetsåkare på skridskor
 Rolf Kristian Larsen (född 1983), norsk skådespelare

S
 Sofia Larsen (född 1972), svensk politiker, centerpartist, fackföreningsledare och universitetsadministratör
 Sofus Larsen (1855–1938), dansk filolog och biblioteksman
 Stephan Larsen (född 1954), svensk litteraturvetare och litteraturkritiker
 Stine Larsen (född 1975), norsk långdistanslöpare
 Sven Aage Larsen (1899–1988), dansk koreograf och teaterregissör
 Søren Larsen (född 1981), dansk fotbollsspelare
 Søren Larsen (kirurg) (1802–1890), dansk kirurg

T
 Thomas Larsen (1854–1944), dansk politiker (venstre)
 Thomas Bo Larsen (född 1963), dansk skådespelare
 Thormod Larsen (1921–1977), svensk konstnär
 Thøger Larsen (1875–1928), dansk poet
 Tonje Larsen (född 1975), norsk handbollsspelare
 Tormod Hjortnæs Larsen (född 1986), norsk friidrottare
 Tove Lindbo Larsen (1928–2018), dansk politiker, socialdemokrat
 Tryggve Larssen (1887–1967), norsk skådespelare
 Tuva B Larsen (född 1991), norsk musikalartist, sångerska och skådespelare

W 
 Willy Larsen (1885–1935), finländskamerikansk dragspelare

Å
 Åke Larsén (1043←2012), svensk musiker, sångare och kompositör

Se även 
 Lassen
 Larsson
 Larsen Channel
 Larsen Islands

Källor

Danska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn